Le  Grand Prix moto d'Argentine 1999 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 1999. La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le circuit Oscar Alfredo Galvez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Argentine.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto en Argentine
Sport en Argentine en 1999
Argentine
Sport en octobre 1999